Нейва — значения:

Топоним

Колумбия 
 Нейва (исп. Neiva) — город в департаменте Уила.

Португалия 
 Нейва (порт. Neiva) — район в муниципалитете Виана-ду-Каштелу одноимённого округа.

Россия 
 Нейва — река на Среднем Урале, приток Ницы.
 Нейва — посёлок в Кировградском городском округе Свердловской области.
 Нейва — железнодорожная станция Свердловской железной дороги, расположенная в посёлке Нейва.

Организации 
 «Нейва» — российский банк.
 «Нейва» — артель старателей в Невьянске Свердловской области.
 Завод ЖБИ «Нейва» — предприятие по производству железобетонных изделий, расположенное в посёлке Вересковом Невьянского городского округа Свердловской области.

Другое 
 Нейва (Salvelinus neiva) — рыба рода Гольцы (Salvelinus)
 «Нейва» — торговая марка радиоприёмников Каменск-Уральского приборостроительного завода.
 «Нейва» — общественно-политическая газета г. Новоуральска Свердловской области. Основана в январе 1991 г.

См. также 
 Нейвинский
 Нейвинская улица
 Верх-Нейвинский
 Невьянск
 Нейво-Рудянка
 Нейво-Шайтанский

Примечания